Dodge SRT-4 è il nome di due modelli di autovettura prodotti dalla Dodge:
 Dodge Neon SRT-4 – prodotta dal 2003 al 2005
 Dodge Caliber SRT-4 – prodotta dal 2006 al 2009